CGD est un  sigle composé des trois lettres C, G et D qui peut faire référence à :
 Caixa Geral de Depósitos, une banque publique portugaise ;
 Centre de gestion des déplacements, un organisme de promotion du transport durable ;
 Chronic Granulomatous Disease (en français, granulomatose septique chronique), une immunodéficience avec déficit de la phagocytose ;
 Compagnia Generale del Disco, une maison de disque italienne ;
 Centre Généalogique du Dauphiné, une association régionale de généalogie.

CGD est un code qui peut faire référence à :
 , en Chine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports